

Богдановка — село, Лунинецький район, Берестейська область

Богдановка — село, Жамбильський район, Північноказахстанська область
 Богдановка — село, Павлодарський район, Павлодарська область
 Богдановка — село, Теректинський район, Західноказахстанська область

Богдановка — село, Бессарабський район

Богдановка — присілок, Зіанчуринський район, Башкортостан
 Богдановка — село, Зубово-Полянський район, Мордовія
 Богдановка — присілок, Ішимбайський район, Башкортостан
 Богдановка — село, Краснокаменський район, Забайкальський край
 Богдановка — присілок, Нікольський район, Вологодська область
 Богдановка — присілок, Сєверний район, Оренбурзька область
 Богдановка — село, Старошайговський район, Мордовія
 Богдановка — село, Тоцький район, Оренбурзька область

Див. також 
 Богданівка